Бернардо Парентино (—) — итальянский художник эпохи Ренессанса. В основном работал в Падуе.

Биография 

Родился в городе Паренцо, принадлежащем венецианской республике и находящимся на побережье полуострова Истрия. Там же, вероятнее всего, получил начальное образование. Умер в городе Виченца. Испытал сильное влияние, а возможно и был учеником Андреа Мантеньи. Также художник известен под именами Бернардо Паренцано, Бернардо да Паренцо, Бернардино Парентино. Ошибочно отождествлялся с августинским монахом Лоренцо.

Творчество 
Бернардо Парентино написал Сцены жизни святого Бенедикта для монастыря святой Жустины в Падуе и Рождество, которое находится в галерее Академии в Венеции. Также он создал Искушение святого Антония — ряд связанных общей темой картин, которые находятся в галерее Дориа-Памфили. Ему принадлежит также работа Поклонение волхвов. Для манеры художника характерно сильное внимание к деталям.

Литература 

 
 Museum entry

Примечания

Ссылки 
 Bernardo Parentino sur le site Artcyclopedia.com
 Bernardo Parentino sur le site Artnet.fr